Чемпионаты Южной Америки по шахматам проводились с 1921 г.

Изначально этот турнир являлся соревнованием сильнейших южноамериканских шахматистов.

Начиная с 1951 г. соревнование на протяжении более 40 лет выполняло функцию зонального турнира (за исключением 1962 г., когда был проведен так называемый Латиноамериканский турнир).

Хронологическая таблица

Примечания 

Чемпионаты по шахматам
Шахматы в Южной Америке